Mission Aviation Fellowship
 Maximumfactuur